Шонорово — название нескольких населённых пунктов:
 Шонорово — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Шонорово — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.